Україна — культурно-просвітницький двотижневик, що видавався у місті Слов'янськ у 1918 році.

Історія 
З відновленням української влади у Слов'янську навесні 1918 року, гостро постало питання про створення місцевої української преси. З ініціативи губернської влади в місті Слов'янськ Харківської губернії став видаватися двотижневик «Україна».

Примітки

Посилання 
  Рік 1918 на Україні: [зб. ст.] / зложив і видав, [передм.]: Др. Зенон Кузеля ; [складали: Филипів, Шустенко, Хрущів].

Газети України
Газети Донецької області
Історія Слов'янська
Культура Слов'янська